Епархия Румбека () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Румбек, Южный Судан. Епархия Румбек входит в митрополию Джубы.

История 
3 июля 1955 года Святой Престол учредил апостольский викариат Румбека, выделив его из апостольских викариатов Бер-эль-Джебеля (сегодня — Архиепархия Джубы), Бахр-эль-Газаля (сегодня — Епархия Вау) и апостольской префектуры Мапоя (сегодня — Епархия Томбура-Ямбио).

12 декабря 1974 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Cum in Sudania, которой преобразовал апостольский викариат Румбека в епархию.

21 марта 1986 года епархия Румбека передала часть своей территории для возведения новой епархии Ей.

Ординарии епархии 
 епископ Ириней Вьен Дуд (3.07.1955 — 10.05.1960);
 епископ Габриэль Дватука Ваги (24.01.1976 — 17.07.1982);
 епископ Чезаре Маццолари (5.11.1998 — † 16.07.2011).
 Sede Vacante

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Булла Cum in Sudania, AAS 67 (1975), стр. 164 
 Краткая история епархии Румбека на сайте Конференции католических епископов Судана 
 Информация 

Католические епархии Южного Судана